Psousennès est le nom d'origine grecque porté par deux pharaons et un grand prêtre d'Amon de la  :
 Psousennès  (vers -1032 à -991),
 Psousennès  (vers -959 à -945),
 Psousennès  est un grand prêtre d'Amon qui régna sur Thèbes de -969 à -945.

Titulature 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité